Münsterland Giro 2022, ze względów sponsorskich znany jako Sparkassen Münsterland Giro 2022 – 16. edycja wyścigu kolarskiego Münsterland Giro, która odbyła się 3 października 2022 na trasie o długości niespełna 206 kilometrów, biegnącej z Telgte do miasta Münster. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2022
Kolarstwo w Niemczech
2022 w Niemczech